Прва лига 1992/93 — 2-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 18 команд, чемпионат стартовал 15 августа 1992 года и завершился 9 июня 1993 года.

Участники

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
  
 Футбольная ассоциация Словении 

1992/1993
Словения
Словения
Спорт в Словении в 1992 году
Спорт в Словении в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993